The Great Wall of China – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Great Wall of China – film del 1970 diretto da Joel Tuber
The Great Wall of China – film del 1986 diretto da Fu Ding Cheng